Grande Vale FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Ipatinga, cidade do estado de Minas Gerais. Opera no dial FM, na frequência 93,1 MHz. Foi criada com o nome de Rádio Eldorado em 15 de novembro de 1989, adotando sua denominação atual desde 16 de novembro de 1999.

Em 2012, de acordo com uma pesquisa realizada pela Praxis Pesquisa, a Grande Vale FM era a vice-líder de audiência no município de Ipatinga, empatada com a Jovem Pan FM, dividindo cada uma 16,4% da preferência dos ouvintes de rádio com idade superior a 16 anos. Ambas eram superadas apenas pela então 95 FM (mais tarde rebatizada de Líder FM), que detinha 22,1% dos espectadores. Segundo a mesma pesquisa, o público masculino representava 51% de sua audiência.

Ligações externas 
 

Grande Vale FM
Estações de rádio fundadas em 1989
Fundações em Minas Gerais em 1989